Puschel steht für:
 Puschel, das Eichhorn, eine Anime-Serie
 ein Tanzwedel (umgangssprachlich), siehe Pompon (Cheerleading)

Puschel ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Puschel (1939–1992), deutscher Radrennfahrer